Savina steht für:

 Savina, ein Kloster in Montenegro
 Savina (Ljubno), ein Ortsteil der Gemeinde Ljubno, Slowenien

Savina ist der Familienname folgender Personen:
 Aurelio Savina (* 1978), deutsch-italienischer Fernsehdarsteller
 Carlo Savina (1919–2002), italienischer Filmkomponist
 Nataly Savina (* 1978), deutsche Drehbuch- und Jugendbuchautorin 

Siehe auch:
 La Savina, Hafenort auf Formentera, Spanien
 Safina
 Sawina